Nisporeni kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Nisporeni (distrikt), 
 Nisporeni (distriktshuvudort),